Elizabeth Patterson Bonaparte (1785-1879), Amerikaans socialite, schoonzus van keizer Napoleon;
Elizabeth Patterson (actrice) (1874-1966), Amerikaans actrice.